Der Bauer Watertechnology Cup 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis 6. November 2011 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der Head German Masters Series 2011 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der ungesetzte Rajeev Ram, der im Finale den an Position 3 gesetzten Karol Beck in zwei Sätzen bezwang. Durch den Doppelsieg im Vorjahr war es Rams zweiter Titel beim Bauer Watertechnology Cup hintereinander. Vorjahressieger Igor Sijsling trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel gewannen Andre Begemann und Alexander Kudrjawzew das Finale gegen die an Position zwei gesetzte Paarung aus James Cerretani und Adil Shamasdin in drei Sätzen. Es war Begemanns zweiter Challenger-Titel der Saison und der sechste seiner Karriere. Für Kudrjawzew war es bereits der sechste Titel auf der Challenger-Tour in der Saison 2011 und der 16. seiner Karriere. Es war der erste und bislang einzige Titel, den die beiden zusammen gewannen. Titelverteidiger Ram scheiterte mit seinem neuen Partner Dustin Brown in der ersten Runde. Sein letztjähriger Partner Scott Lipsky trat in diesem Jahr überhaupt nicht beim Turnier an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld musste der zweimalige Turniersieger Denis Gremelmayr aufgrund einer Verletzung am Schambein seine Teilnahme am Einzelwettbewerb absagen. Für ihn rückte Philipp Oswald in das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 54 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Eckental